Vitinha ist der Künstlername folgender Personen:

 Vitinha (Fußballspieler, 1986) (Vítor Tiago de Freitas; * 1986), portugiesischer Fußballspieler
 Vitinha (Fußballspieler, Februar 2000) (Vítor Machado Ferreira; * 2000), portugiesischer Fußballspieler
 Vitinha (Fußballspieler, März 2000) (Vítor Manuel Carvalho Oliveira; * 2000), portugiesischer Fußballspieler